O nome Rammasun, que refere-se ao deus do trovão na mitologia tailandesa, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Rammasun (2000) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 que afetou a porção oriental da República Popular da China e atingiu a Península da Coreia.
 Tufão Rammasun (2008) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que passou ao largo da costa leste das Filipinas e a sudeste do Japão sem provocar danos sérios.
 Tufão Rammasun (2014)
Desambiguação